Zabaya puede referirse a:

Zabaya, cuarto soberano amorreo de la ciudad sumeria de Larsa; o
Dan Zabaya, localidad de Níger.